Fort Saint-Elme est le nom de différents forts :
le fort Saint-Elme construit à Collioure en France et la commune de Fort-Saint-Elme ;
le fort Saint-Elme construit à La Valette à Malte.

Homonymie de monument